Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» с 1886 года (когда клуб, в то время известный под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)», впервые принял участие в розыгрыше Кубка Англии) по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата Англии в указанном сезоне. Статистика выступлений клуба в региональных (например, Кубке Ланкашира и Кубке Манчестера и окрестностей) и молодёжных турнирах не включена в данный список, однако эту информацию можно найти в статьях о соответствующих сезонах.

«Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионат Англии 20 раз, Кубок Англии — 12 раз, Кубок Английской футбольной лиги — 6 раз, Суперкубок Англии — 21 раз, Лигу чемпионов УЕФА — 3 раза, а также по 1 разу — Кубок обладателей кубков, Лигу Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира. С момента своего вхождения в Футбольную лигу «Юнайтед» никогда не опускался ниже второго дивизиона в системе футбольных лиг Англии, хотя в сезоне 1933/34 клуб занял 20-е место во Втором дивизионе, а от выбывания в Третий дивизион его спасло всего одно очко. По состоянию на 21 ноября 2020 года, «Манчестер Юнайтед» провёл в общей сложности 5740  официальных матчей (исключая товарищеские), одержав в них 2840 побед, и забил 10 021 мяч.

История 
Клуб был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)». На тот момент ещё не существовало организованных футбольных лиг. Исключая выступления в кубковых турнирах, матчи проводились по индивидуальным соглашениям между клубами. Официальная статистика по этим матчам обрывочная и неполная, а её источником чаще всего являются отчёты из газет того времени. В 1886 году клуб впервые принял участие в розыгрыше Кубка Англии, но выбыл из турнира после первого раунда. В 1888 году клуб вступил в Комбинацию, но эта лига была распущена ещё до завершения её первого сезона. В 1889 году «Ньютон Хит» вступил в Футбольный альянс, а в 1892 году был приглашён в Первый дивизион Футбольной лиги Англии, которая расширилась до двух дивизионов. После вступления в Футбольную лигу «Ньютон Хит» сократил своё название, убрав из него дополнение «L&YR» («Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй»). В 1902 году клуб сменил название на «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 1956/57 «Манчестер Юнайтед» стал первым английским клубом, сыгравшим в европейских клубных турнирах, приняв участие в Кубке европейских чемпионов. Одиннадцать лет спустя, в 1968 году, «Юнайтед» стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов, и лишь вторым британским клубом (после «Селтика»), которому удалось добиться такого успеха. В сезоне 1960/61 клуб принял участие в первом розыгрыше Кубка Футбольной лиги, но в течение последующих пяти лет не выступал в этом турнире. В сезоне 1992/93 «Манчестер Юнайтед» стал одним из клубов-основателей Премьер-лиги и стал первым чемпионом в истории этого турнира. В сезоне 1998/99 «Юнайтед» выиграл беспрецедентный «требл»: Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В сезонах 1999/2000 и 2000/01 «Юнайтед» снова выиграл Премьер-лигу, после чего стал четвёртым клубом в истории английского футбола, которому удалось выиграть три чемпионских титула подряд. В сезоне 2007/08 клуб в десятый раз завоевал чемпионский титул в Премьер-лиге, а также в третий раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» стал первым английским клубом, выигравшим Клубный чемпионат мира, а также выиграл Премьер-лигу на протяжении третьего сезона подряд. Таким образом, «Юнайтед» стал первым английским клубом, выигравшим чемпионат Англии на протяжении трёх сезонов подряд более одного раза. В сезоне 2010/11 «Юнайтед» в 19-й раз выиграл чемпионат, став самым титулованным английским клубом в домашних турнирах за всю историю. В сезоне 2012/13 «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом Англии в юбилейный и рекордный 20-й раз. В сезоне 2016/17 клуб впервые в своей истории выиграл Лигу Европы УЕФА.

Список сезонов 
Легенда

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература

Интернет 
 
 

 
ФК «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед